Venezia
 Palazzo Duodo – palazzo affacciato sul Canal Grande, nel sestiere di Santa Croce
 Palazzo Duodo a San Fantin – palazzo nel sestiere di San Marco
 Palazzo Duodo a Sant'Angelo – palazzo nel sestiere di San Marco
 Palazzo Duodo Balbi Valier – palazzo nel sestiere di San Marco